Krzemieniewo est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Krzemieniewo, commune (gmina) du powiat de Leszno, en Grande-Pologne ;
 Krzemieniewo, village du powiat de Leszno, siège de la commune de Krzemieniewo ;
 Krzemieniewo, village de Varmie-Mazurie ;
 Krzemieniewo, village de Poméranie.